La palabra inglesa fudge puede referirse a:

 Fudge, el dulce de azúcar;
 Fudge, acrónimo que da su nombre a un sistema genérico de juego de rol;
 Fudge, un área no incorporada de Estados Unidos;
 Fudge, una serie de televisión estadounidense;
 Fudge 44, una película dirigida por Graham Jones en 2006;
 Fudge factor, un término usado por científicos de lengua inglesa;
 Cadbury Fudge, una marca de barras de chocolate;
 Vanilla Fudge, un grupo de rock;

Fudge, como apellido, puede referirse a:
 Alan Fudge (nacido en 1944), actor estadounidense;
 Fenella Fudge, locutora de radio británica;
 Georgia Fudge, una culturista estadounidense;
 Jamaal Fudge (nacido en 1983), futbolista estadounidense;
 Marcia Fudge (born 1952), político estadounidense;

Fudge, como nombre de personaje de ficción, puede referirse a:
 Farley Drexel "Fudge" Hatcher, personaje de la serie de libros Fudge, de Judy Blume;
 Cornelius Fudge, personaje de la serie de libros Harry Potter de J. K. Rowling;
 Fatty Fudge, personaje del cómic The Beano.